7-й молодёжное первенство Украины по футболу проходило с июля 2010 года по май 2011 года. Чемпионом второй раз стала молодёжная команда «Шахтер» (Донецк), вылетели из турнира «Металлург» (Запорожье) и «Севастополь» (Севастополь).

Участники 
По итогам сезона 2009/10 молодёжное первенство покинули футбольные клубы:
  
 «Черноморец» — 4-е место в турнирной таблице (15-е место в Премьер-лиге 2009/10)
 «Закарпатье» — 16-е место в турнирной таблице и в Премьер-лиге 2009/10

Из Первой лиги 2009/10 квалифицировались футбольные клубы:
 «Севастополь» — 1-е место в турнирной таблице (76 очков)
 «Волынь» — 2-е место в турнирной таблице (74 очка)

В турнире приняли участие 16 молодёжных команд:

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Ссылки 
 Первенство среди дублирующих составов 2010/2011 на официальном сайте ФФУ
 Первенство среди дублирующих составов 2010/2011 на сайте Дмитрия Трощия
 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. СЕЗОН 2010\11

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011